Лаутерталь (нем. Lautertal) — название нескольких населённых пунктов в Германии.

 Лаутерталь (Верхняя Франкония) 
 Лаутерталь (Оденвальд) 
 Лаутерталь (Фогельсберг)